Bøf er et ord med flere betydninger:

 Et stykke stegt kød, se Bøf (mad).
 En særlig bred flødebolle.
 En fejl eller misforståelse. Også brugt om morsomme fortalelser i de elektroniske medier (radiobøffer og tv-bøffer).

Enkelte idiomer afledt af bøf findes også:
 At bøffe en (person) – at slå eller fange vedkommende.
 Ørebøffer – hovedtelefoner, headset.
 Bøffen er en fiktiv karakter i filmserien Olsen-banden. Han spilles af Ove Verner Hansen.

Inden for hiphop benyttes ordet bøf (hiphop) (direkte oversættelse af det amerikanske navn beef) som betegnelse for en hiphop-fejde imellem to rappere eller crews.